Graus peut faire référence à :

Toponyme 

 Graus, commune espagnole de la province de Huesca dans la communauté autonome d’Aragon ;
 , village de la commune de Lladorre, dans la province de Lérida dans la communauté autonome de Catalogne

 Défilé des Graus, défilé situé sur la commune française de Canaveilles, dans le département des Pyrénées-Orientales.

 , sommet montagneux en Suisse dans le district de Brigue et le canton du Valais, de  d’altitude.

Patronyme 

 Andrea Graus (1979-), coureuse cycliste autrichienne ;
  (1967-), activiste de la cause animalière et homme politique néerlandais ;
  (1921-1989), historien tchèque.

Zoologie 
 , genre de poissons de la famille des kyphosidae.
 , genre de poissons de la famille des kyphosidae.

Divers 
 Longaniza de Graus, variété de saucisse épicée produite en Aragon.

Références 

Patronyme germanique